Ричард Дин Парсонс (Richard Dean Parsons; род. 4 апреля 1948, Бруклин, Нью-Йорк) — американский менеджер.

Учился в Гавайском университете.

С 1971 года работал юристом в аппарате нью-йоркского губернатора Нельсона Рокфеллера. После утверждения последнего в 1974 году вице-президентом США, последовал за ним в Вашингтон.

В 2002—2007 годах главный исполнительный директор (CEO) Time Warner.

С 23 февраля 2009 года до 2012 года председатель правления Citigroup.

Степень доктора права получил в школе права в Олбани (Нью-Йорк) (1971).

Супруга Лора Энн Буш, трое детей.

Выпускники Средней школы Джона Адамса (Квинс)
Предприниматели США
Сотрудники Warner Bros.